Rocky Mount peut désigner:

 Rocky Mount (Caroline du Nord), une ville du Comté d'Edgecombe en Caroline du Nord.
 
 
 Rocky Mount (Virginie), siège du comté de Franklin (Virginie)